Прошлогодняя чемпионка Жюстин Энен-Арденн не защищала свой титул из-за травмы колена. 

Серена Уильямс — победительница турнира. В полуфинале Уильямс отыграла три матчбола в матче против Марии Шараповой. В 2003 году Уильямс победила в Австралии, также отыграв матчболы в полуфинале у Ким Клейстерс.

В финале Уильямс взяла медицинский тайм-аут во втором сете при счёте 2-6 3-3, после чего выиграла 9 геймов подряд.

Будущая первая ракетка мира Ана Иванович впервые сыграла в основной сетке турнира Большого шлема.

Посев 

  Линдсей Дэвенпорт (финал)
  Амели Моресмо (четвертьфинал)
  Анастасия Мыскина (четвёртый раунд)
  Мария Шарапова (полуфинал)
  Светлана Кузнецова (четвертьфинал)
  Елена Дементьева (четвёртый раунд)
 ' Серена Уильямс (титул)
  Винус Уильямс (четвёртый раунд)
  Вера Звонарёва (второй раунд)
  Алисия Молик (Четвертьфинал)
  Надежда Петрова (Четвёртый раунд)
  Патти Шнидер (Четвертьфинал)
  Каролина Шпрем (Четвёртый раунд)
  Франческа Скьявоне (Третий раунд)
  Сильвия Фарина-Элия (Четвёртый раунд)
  Ай Сугияма (Первый раунд)
  Фабиола Сулуага (Второй раунд)
  Елена Лиховцева (Третий раунд)
  Натали Деши (Полуфинал)
  Татьяна Головин (Второй раунд)
  Эми Фразьер (Третий раунд)
  Магдалена Малеева (Третий раунд)
  Елена Янкович (Второй раунд)
  Мари Пьерс (Первый раунд)
  Лиза Реймонд (Третий раунд, отказ)
  Даниэла Гантухова (Третий раунд)
  Анна Смашнова (Третий раунд)
  Синобу Асагоэ (Второй раунд)
  Хисела Дулко (Второй раунд)
  Флавия Пеннетта (Первый раунд)
  Елена Костанич (Второй раунд)
  Ивета Бенешова (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые